Plaats in Indonesië
 Kiarajangkung (Cibitung), een plaats in het bestuurlijke gebied Pandeglang in de provincie Bantam
 Kiarajangkung (Sukahening), een plaats in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java